Mandsaur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Mandsaur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mandsaur